Натуральне число 1375
 1375 рік до нашої ери
 1375 рік нашої ери